Zum schwarzen Bär oder Zum Schwarzen Bär steht für:

 Schwarzer Bär (Hannover), Platz am historischen Ortseingang des ehemaligen Dorfes Linden vor Hannover
 Freimaurerloge Zum Schwarzen Bär, 1774 im Orient von Hannover gegründete Freimaurerloge
 Gasthaus „Zum Schwarzen Bär“ (Dresden)